Algologia jest pojęciem dwuznacznym:

 w biologii jest synonimem fykologii – dział botaniki, nauka o glonach
 w medycynie jest synonimem algezjologii – nauka zajmująca się badaniem i leczeniem bólu